Вейнбаум — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Вейнбаум, Альберт (1890—1943) — французский художник.
 Вейнбаум, Григорий  Спиридонович (1891—1918) — российский революционер, борец за советскую власть в Сибири.
 Вейнбаум, Марк Ефимович (1890—1973) — публицист и журналист, общественный деятель.
 Вейнбаум, Стенли (1902—1935) — американский писатель-фантаст, один из предтеч Золотого века научной фантастики.
 Вейнбаум, Эрнестина Львовна (урожд. — Биншток; псевд. — Э. Львова) (1863—?) — русская советская писательница и переводчица.

Смотри также
 Вайнбойм

Примечания